Le tournoi de tennis de Sopot 2003 s'est tenu du 28 juillet au 3 août. Il est le seul tournoi sur terre battue de la semaine.

L'Argentin Guillermo Coria, tête de série , est sorti vainqueur de cette troisième édition de l'Open de Sopot, en battant en finale et en deux sets l'Espagnol David Ferrer.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Voir aussi

Lien interne 
 Saison 2003 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Tennis masculin en 2003
ATP 2003
Sport en Pologne en 2003
Tennis en juillet 2003
Tennis en août 2003